Марьяж () — многозначный термин.

 Марьяж (карты) в карточных играх — король и дама одной масти.
 Марьяж (бридж) — в бридже.
 Марьяж — в «тысяче».
 Марьяж — разновидность карточной игры, сходная с пикетом.
 Марьяж (виноделие) — составление немиллезимного коньяка из спиртов разной выдержки.
  — бригадный генерал в армии Наполеона

См. также 
 Задача о марьяже
 Алхимический марьяж Элистера Кромптона